Шахак — фамилия. Известные носители:

 Шахак, Израэль (1933—2001) — израильский публицист, биохимик и педагог, эссеист.
 Липкин-Шахак, Амнон (1944—2012) — израильский государственный деятель, депутат кнессета, 15-й Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля.